Станислав Сроковский (; ), с. Гнильче, Польша (ныне Подгаецкий район Тернопольской области Украины) — польский поэт, прозаик, публицист, драматург, литературный критик, журналист.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1945 с семьёй был переселен с Западной Украины в район Щецина. В 1954 за отказ вступления в ПОРП, исключён из Высшей школы дипломатической службы. Учительствовал в сельских школах.

После окончания в 1960 г. филологического факультета педагогического института в Ополе работал журналистом в еженедельнике «Wiadomości» (1970—1981). В 1990—1993 гг. — преподаватель Вроцлавского университета.

С 1995 — главный редактор созданной им газеты для детей и юношества «Новые лица» («Nowe Twarze»). Много лет входил в Союз польских литераторов, ныне — член Ассоциации польских переводчиков.

Творчество 
Дебютировал как поэт и прозаик в 1958 году.

Автор более 50 книг поэзии и прозы, в том числе, для детей («Bajki Ezopa», «Przygody Odyseusza», «Wojna trojańska»).

Лауреат многих премий, в частности международной премии POLCUL (Австрия), премии им. Станислава Пентака, премии Литературного Фонда и пр.

Повесть Станислава Сроковского «Репатрианты» в 1988 г. была признана польскими читателями книгой года. Последние повести «Украинский любовник» (Ukraiński kochanek, 2008) и «Предательство» (Zdrada, 2009) посвящены событиям 1943 года на западноукраинских землях, сопровождавшихся массовым уничтожением Украинской повстанческой армией-ОУН(б) этнического польского гражданского населения (волынской резни).

Избранные произведения

Проза 
 Przyjść, aby wołać, 1976
 Fatum, 1977
 Lęk, 1978 (издание II, 1988, издание III 1997)
 Nieobecny, 1978
 Wtajemniczenie, 1981
 Sen Belzebuba, 1982
 Duchy dzieciństwa, 1985
 Repatrianci, 1988, 1989
 Chrobaczki, 1989
 Płonący motyl, 1989
 Ladacznica i chłopcy, 1991
 Gry miłosne, 1997
 Czas diabła, 1999
 Anioł Zagłady, 2000
 Ukraiński kochanek, 2008
 Zdrada, 2009
 Ślepcy idą do nieba, 2011
 Barbarzyńcy u bram,2012
 Spisek barbarzyńców, 2015

Поэзия 
 Ścięte ptaki, 1967
 Rysy, 1968
 Strefa ciszy, 1968
 Akty, 1971
 Ty, 1971
 Ptaki nocy, ptaki miłości, 1978
 Cztery pory domu, 1980
 Świadectwo urodzenia, 1981
 Zjadanie, 1985
 Miłość i śmierć, 2005
 Liryki, 2009

Пьесы и киносценарии 
 Gałązka jaśminu,
 Aktorka,
 Cienie,
 Ściana,
 Drzwi,
 Dwoje,
 Dziadek

Примечания

Ссылки 
 Сайт Станислава Сроковского

Польские писатели
Польские поэты
Поэты Польши
Драматурги Польши
Литературные критики Польши
Журналисты Польши
Редакторы Польши
Детские писатели Польши
Выпускники Опольского университета